La Coupe de la Fédération 1990 est la  du plus important tournoi de tennis opposant des équipes nationales féminines.

La compétition, qui s'est tenue à Atlanta du 21 au , a vu les États-Unis s'imposer en finale face à l'URSS (deux points à un).

Organisation 
Cette  de la Coupe de la Fédération réunit 44 équipes dont 24 disputent un tour de qualification. Le tableau final compte 32 équipes qui s'affrontent par élimination directe en cinq tours.

Chaque rencontre se joue au meilleur des trois matchs, soit deux simples et, le cas échéant, un double décisif.

Résultats

Qualifications 

Les équipes victorieuses en qualifications participent au tableau final.

Tableau final

Premier tour

Deuxième tour

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis 1990 (tournoi masculin)
 Fed Cup
 Saison 1990 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel de la Fed Cup
  Site de la WTA

Navigation 

1990
Fed Cup
Tennis aux États-Unis en 1990
Compétition de tennis en Géorgie (États-Unis)
Événement sportif à Atlanta
Federation, Coupe de la
Tennis en juillet 1990